

Aziende 
 Bompiani – casa editrice italiana

Persone 
 Adriano Bompiani – chirurgo, ginecologo e politico italiano
 Augusto Bompiani – pittore italiano
 Carlo Ludovico Bompiani – pittore italiano
 Clelia Bompiani – pittrice italiana
 Enrico Bompiani – matematico italiano
 Giorgio Bompiani – generale, dirigente sportivo e scrittore italiano
 Ginevra Bompiani – scrittrice, editrice, traduttrice e saggista e insegnante italiana
 Roberto Bompiani – pittore e scultore italiano
 Valentino Bompiani – conte, giornalista, scrittore ed editore italiano, figlio di Giorgio